Detta är en lista över förkortningar för måttenheter.

Externa länkar 
 Räkna om måttenheter

Måttenheter
Måttenheter
Listor över förkortningar